Mills kan som auktorsförkortning betyda:

 Claudia E. Mills
 Frederick William Mills

Robotskapade auktorsförkortningar